34th Street-Penn Station – stazione della metropolitana di New York della linea IND Eighth Avenue
 34th Street-Penn Station – stazione della metropolitana di New York della linea IRT Broadway-Seventh Avenue